Over the Top steht für:

 Over the Top (Seefahrt), Ausdruck aus der Seemannssprache
 Over the Top (Film), US-amerikanischer Actionfilm (1987)
 Over the Top (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1997)
 Over-the-top content (OTT), eine Internetanwendung